TJ Jarovce Bratislava (celým názvem: Telovýchovná jednota Jarovce Bratislava) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bratislavské městské části Jarovce. Založen byl v roce 1949 pod názvem DŠO Sokol Jarovce. Klubové barvy jsou bílá a zelená. Od sezóny 2014/15 působí v páté lize Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto.

Své domácí zápasy odehrává v areálu TJ Jarovce.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1949 – DŠO Sokol Jarovce (Dobrovoľná športová organizácia Sokol Jarovce)
 TJ JRD Jarovce (Telovýchovná jednota Jednotné roľnícke družstvo Jarovce)
 TJ Družstevník Jarovce (Telovýchovná jednota Družstevník Jarovce)
 TJ Prefmonta Jarovce (Telovýchovná jednota Prefmonta Jarovce)
 TJ Jarovce Bratislava (Telovýchovná jednota Jarovce Bratislava)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1976–1977: I. B trieda 
 1977–1978: I. A trieda  – sk. A
 1978–1981: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1981–1983: I. trieda 
 1983–1985: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1985–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „A“)
 1987–1993: Divize – sk. Bratislava
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2003: 4. liga  – sk. A
 2003–2004: 3. liga – sk. Bratislava
 2012–2013: 5. liga 
 2013–2014: 4. liga  – sk. A
 2014–: 5. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu, futbalnet.sk 
 Profil klubu, mkregion.sk 
 Profil klubu, ligy.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1949
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
TJ